

Sigle 
 Meccanica Verghera – struttura da cui nacque la casa motociclistica italiana MV Agusta
 Medium vacuum – medio vuoto
 Medium Voltage – media tensione

Codici 
 MV – codice vettore IATA di Armenian International Airways
 MV – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Maldive
 MV – codice ISO 3166-2:DE del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Germania)
 MV – codice ISO 3166-2:ZW di Masvingo (Zimbabwe)

Musica 
 MV – titolo censurato di Moist Vagina, canzone dei Nirvana contenuta nella raccolta With the Lights Out del 2004

Informatica 
 .mv – dominio di primo livello delle Maldive
 mv – comando Unix per lo spostamento dei file

Altro 
 mV – simbolo del millivolt
 MV – simbolo del megavolt
 MV – millecinque nel sistema di numerazione romano
 M/V – abbreviazione di Motor Vessel nella denominazione di alcune imbarcazioni
 Pentax MV – fotocamera della Pentax
 MV – Murmure Vescicolare (in ambito medico per indicare il caratteristico rumore parenchimale dei polmoni)